Berggren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacob Berggren
 Kai Berggren
 Sven Berggren